Il singolare del torneo di tennis Citizen Cup 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Steffi Graf 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Monica Seles (quarti di finale, ritiro)
 Steffi Graf (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Jana Novotná (semifinali)

 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Anke Huber (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (semifinali)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1993